Rot kan syfta på:
Rot – en växtdel
 Rotvälta – ett kullfallet träd där en stor del av trädets rotsystem med jord och stenar vräkts upp av fallet
Tandrot – en del av tanden
Rot-programmet – ett stimulansprogram för byggbranschen i Sverige, ofta kallat ROT-avdrag
Rot (tätort) – en tätort i Älvdalens kommun
 Rotälven – en älv, biflod till Österdalälven
 Rot – ett efternamn, se Roth (efternamn)

Matematiska begrepp
Rot (till ekvation) är ett annat namn på en lösning till en ekvation.
Rot av komplext tal. En n:te rot av ett komplext tal a+ib är ett tal z sådant att zn=a+ib. Varje komplext tal har exakt n komplexa rötter. Om b=0 får man en "rot av tal".
Rot av tal, betecknat med rottecken (). En n:te rot till ett tal a är ett tal x sådant att xn=a. Om n=2 kallas det kvadratrot. Om n=3 kallas det kubikrot. En rotekvation är en ekvation där den obekanta (x) förekommer under ett rotmärke.
Rot, engelska curl, se rotation (vektoranalys)

Språkvetenskap
Rotmorfem – inom morfologin en del av stammen i ett ord
Rot (lingvistik) – inom etymologin historiskt ursprungsord för besläktade ord

Se även
 Rötter
 Rote
 Roten – en sjö Kinda kommun i Östergötland
 batteri Roten - ett försvarsbatteri på ön Stora och Lilla Roten i Norrtälje skärgård

Källor

eo:ROT
fr:ROT